ВУЗ — аббревиатура, которая может означать:
 ВУЗ — высшее учебное заведение.
 ВУЗ — военно-учебное заведение.